Bicellum brasieri é um holozoário. Tem cerca de 1 bilhão de anos e pode ser o animal multicelular mais antigo encontrado até agora. Foi descoberto em 2021.  É um protista de água doce que possui dois tipos distintos de células. Encontrado nas Terras Altas da Escócia, o microfóssil revela uma nova visão sobre a transição de holozoários unicelulares em animais multicelulares mais complexos.

Cladograma 
Um cladograma que ilustra a composição e relações dos holozoa:

Paleontologia
Evolução
Fósseis
Eucariontes